Diospyros gagah är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Bunzo Hayata. Diospyros gagah ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
gagah